

Geografia

Austria 
 Deutsch Kaltenbrunn – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Jennersdorf

Niemcy 
 Kaltenbrunn – dzielnica Geiselhöring
 Kaltenbrunn – dzielnica Trostberga
 Kaltenbrunn – dzielnica Viechtach

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Mysłaków

Osoby 
 Henry Kaltenbrunn – południowoafrykański kolarz

Zobacz też 
 Kaltbrunn
 Kaltenbronn
 Kaltenbrunner